Jordløse (plaats), plaats in Denemarken
 Jordløse (parochie), parochie in Denemarken